Саня Мірза і Шахар Пеєр були чинними чемпіонками. Вони обидві взяли участь, але в парі з іншими партнерками.
Мірза грала в парі з Анною Чакветадзе, але вони програли в першому колі парі Ева Грдінова і Владіміра Угліржова.
Пеєр грала в парі з Хіселою Дулко, але вони програли в першому колі парі Моріта Аюмі і Ай Суґіяма.

Кара Блек і Лізель Губер виграли титул, перемігши у фіналі пару Олена Весніна і Віра Звонарьова з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Draw 

2008
Bank of the West Classic